Открытые сердца Украины — украинская   благотворительная организация. Полное наименование — Благотворительный фонд «Открытые сердца Украины». Штаб-квартира компании расположена в Киеве. Фонд представлен более чем в половине регионов  Украины и имеет статус всеукраинского.

История 

 10 августа  2009 года состоялось Учредительное собрание участников Благотворительного фонда «Открытые сердца Украины». На собрании было принято решение относительно создания Фонда, утвержден его Устав и избрано руководство.
 16 ноября  2009  года Фонд зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины  и внесен в государственный реестр благотворительных организаций под № 1037 . Фонду предоставлен статус всеукраинского, то есть его деятельность распространяется на территории всей Украины. Фонд имеет свои представительства более чем в половине регионов Украины.
 17 декабря  2009  года Фонд внесен в реестр неприбыльных организаций.
 7 марта  2011  года в Государственном учреждении «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины» состоялась пресс-конференция по случаю завершения Всеукраинской акции «Милосердный Валентин» , инициированной Благотворительным фондом «Открытые сердца Украины» и проведенной совместно с ПАО Первый Инвестиционный Банк . Во время пресс-конференции состоялась передача кардиохирургического оборудования Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины, приобретенного на средства, собранные во время акции.
 В рамках Программы социализации 23 марта  2011  состоялась передача учебно-методических комплектов воспитанникам Старобасанской общеобразовательной школы-интерната. В соответствии с запросом школы-интерната были закуплены необходимые учебно-методические материалы для кабинетов математики, физики, химии и географии.
 16 мая  2011  года в Доме ученых НАН Украины состоялась церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса школьных и студенческих работ «Моральный поступок» , который проходил с 27 ноября  2010  года по 31 марта  2011 года среди пяти возрастных категорий. Организаторами Конкурса выступили Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали совместно с Министерством образования и науки, молодёжи и спорта Украины. Заключительный этап Конкурса состоялся благодаря поддержке Благотворительного фонда «Открытые сердца Украины», которая стала официальным партнером Конкурса.
 29 мая  2011  года в пресс-центре Житомирского городского совета состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Житомирским городским советом и Благотворительным фондом «Открытые сердца Украины». Реальным воплощением, задекларированных в тексте Меморандума намерений, стало открытие детской игровой площадки на территории местного Гидропарка . Партнерами этого проекта выступили ПАТ «Первый Инвестиционный Банк» и ПАО "ЭК «Житомироблэнерго».
 1 июня  2011  года в помещении Верховной рады Украины состоялся брифинг, посвященный Дню защиты детей и открытию выставки-презентации работ участников Всеукраинского конкурса школьных и студенческих работ «Моральный поступок». В брифинге приняли участие Председатель Верховной рады Украины Владимир Литвин , Глава Национальной экспертной комиссии Украины, по вопросам защиты общественной морали Василий Костицкий  и президент Благотворительного фонда «Открытые сердца Украины» Евгений Полтенко.
 30 июня  2011 года был передана электрическая инвалидная коляска Анатолию Андреевичу Барабашу . В 1981 году Барабаш А. А. закончил Черкасское  пожарно-техническое училище МВС СРСР им. Урицкого и был направлен для дальнейшего прохождения  службы в Главное управление  пожарной  охраны  города  Киева. 1986 году старший лейтенант внутренней службы Барабаш А. А. получил травму, в результате которой стал  инвалидом І группы.  После полученной травмы  самостоятельно передвигаться  не имеет возможности. В соответствии со  своими задачами в рамках программы  адресной  помощи  тем, кто оказался  в  тяжелой  жизненной ситуации, Благотворительная  фонд  «Открытые сердца  Украины» организовал  сбор средств для покупки инвалидной коляски.  Благодаря личному участию  вр. и. о. начальника Института государственного  управления в сфере гражданской  защиты  Национального университета гражданской  защиты  Украины  , генерал-майора службы  гражданской защиты  Василия  Николаевича Андриенка необходимые средства удалось собрать за короткий строк.
 15 июля  2011 года в пресс-центре  Кировоградского городского совета  состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Кировоградским городским советом  и  Благотворительным  фондом  «Открытые сердца  Украины» и  открытие  спортивной площадки в  Кировограде .
 29 июля   2011 года в городе Киеве состоялось подписание Договора о сотрудничестве между Международной молодёжной общественной  организацией «Европейский молодёжный парламент – Украина» и  Благотворительным  фондом  «Открытые сердца  Украины». Предметом Договора стали общие  проекты в сфере  образования, культуры, реализация благотворительных  мероприятий. 
 26 августа 2011 года в  Черниговском городском совете  проведена пресс-конференция и форум в связи с  открытием Региональной сессии  Европейского молодёжного парламента. Это мероприятие, которое впервые проходило в Чернигове, состоялось по инициативе международной молодёжной общественной организации «Европейский молодёжный парламент – Украина» под патронатом  мера Чернигова  Александра Соколова  и при активном содействии Благотворительного  фонда  «Открытые сердца  Украины».
 27 октября   2011 года в  конференц-зале  ГУ «Научно-практический медицинский  центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины» состоялась презентация благотворительной акции «ДОБРА СПРАВА» . В мероприятии  приняли участие  представители организаторов  акции (Благотворительная  фонд  «Открытые сердца  Украины», ПАО Первый Инвестиционный Банк ) и партнеры проекта  (ГУ «Научно-практический медицинский  центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины», компания «ВКС Украина ).
 18 декабря  2011 по случаю Дня Святого Николая Благотворительный фонд «Открытые сердца  Украины» совместно с Культурным Центром «Новый Акрополь». организовали для воспитанников Старобасанской общеобразовательной школы-интерната, которая находится в Бобровицком районе Черниговской области, настоящий праздник с интересными мастер классами, играми и забавами.
 С 25 декабря 2011 года по 19 января 2012 года в рамках новогодней акции «В гостях у Святого Николая» Благотворительный фонд «Открытые сердца  Украины» организовал «открытые уголки Святого Николая» в торговых центрах Киева, целью которых был сбор средств  для создания национальной телемедицинской сети.
 10 февраля 2012 года - Бизнес Клуб «Белгравия» присоединился к Всеукраинской благотворительной акции «Милосердный Валентин»,  инициированной Всеукраинским благотворительным фондом «Открытые сердца  Украины». 
 20 февраля 2012  года - Союз инициативной молодёжи «СЕМЬ»   присоединился к Всеукраинской благотворительной акции «Милосердный Валентин», посвящённой празднованию  Дня Святого Валентина 14 февраля 2012 года.

Цели фонда 

 помощь детям-сиротам, выпускникам детских сиротских учреждений, детям из малообеспеченных семей, детям групп риска;
 помощь и поддержка талантливой творческой молодёжи;
 реализация образовательных программ, помощь одаренным студентам, ученикам;
 помощь лицам больным онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми болезнями, участие в предоставлении медицинской помощи таким лицам, содействия профилактике, диагностике, и лечению этих болезней;
 решение экологических проблем, вопросов, которые связаны с существованием животных в городах и гуманным отношением к ним;
 осуществление другой благотворительной деятельности в интересах общества, предоставление благотворительной помощи, тем кто в ней нуждается.

Проекты 

 Поддержка сирот, талантливой молодёжи
 Сотрудничество с медицинскими заведениями, социальная интеграция недееспособных лиц
 Окружающая среда, беспризорные животные
 Развитие и популяризация культуры
 Организация спортивных мероприятий, конференций, благотворительных аукционов,
 Венчурная филантропия
 Сотрудничество с другими благотворительными организациями

Партнёры 

 Министерство охраны здоровья Украины
 Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали
 Житомирский городской совет
 Публичное акционерное общество "Энергоснабжающая компания «Житомироблэнерго»
 Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины
 Сеть пивных ресторанов TM BierStadt
 Публичное акционерное общество «Кировоградоблэнерго»
 Кировоградский городской совет
 ООО «DOLPHIN»
 Европейский молодёжный парламент — Украина(ЕМП — Украина)

Примечания

Ссылки 
 «Открытые сердца Украины» Официальный сайт Благотворительного фонда
 Акция «Милосердный Валентин»
 подписание меморандума между Житомирским городским советом и Благотворительным фондом «Открытые сердца Украины»
 Праздник для воспитанников Старобасанской общеобразовательной школы-интерната по случаю дня Святого Николая
 Презентация благотворительной акции «Милосердный Валентин 2012» в рамках выставки художницы Катерины Дудник в Бизнес Клубе Белгравия 

Некоммерческие фонды
Благотворительные организации Украины